Kalasha ou kalashamon : langue dardique
 Kalash (Chitral) : peuple du Pakistan septentrional
 Kalasha ou kalasam : un objet ou symbole de bon augure et de culte des religions indiennes, du bouddhisme, du jaïnisme et de l'hindouisme. Représenté de multiples manières dans l'architecture et la sculpture indienne, comme sa représentation en pierre ou métal proche de la forme d'un bulbe sur l'amalaka, disque de pierre aux bords arrondis et côtelés, au sommet de certains temples hindouistes.